Calventi ist der Familienname von:
 Maibe Altagracia Sánchez Caminero de Calventi, dominikanische Diplomatin
 Rafael Calventi Gaviño (1932–2018), dominikanischer Diplomat und Architekt